Die 11. Badminton-Weltmeisterschaft fand 1999 in Kopenhagen, Dänemark, zwischen dem 16. und 23. Mai in der Brøndby Hallen statt.

Medaillengewinner

Endrunde

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Medaillenspiegel

Weblinks 
 http://www.tournamentsoftware.com/sport/events.aspx?id=0C8BEFBC-C502-47FB-8C0B-A57F034F3452
 http://www.worldbadminton.com/results/19990518_WorldChampionships/results.htm